U.S. National Championships 1929 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1929 roku, na kortach West Side Tennis Club w Forest Hills. Mężczyźni rywalizowali w dniach 7–14 września, natomiast kobiety w dniach 19–24 sierpnia.

Była to czterdziesta dziewiąta edycja turnieju męskiego i czterdziesta trzecia damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1929 w Stanach Zjednoczonych
1929 w tenisie ziemnym
US Open według lat